Grude steht für:
 Grude (Koks), Grudekoks, ein Brennstoff
 Grude (Herd), Grudeherd, mit Grudekoks befeuerter Herd
 Grude (Bosnien und Herzegowina), Ort in Bosnien-Herzegowina

Grude ist der Familienname folgender Personen:
 François Grudé de La Croix du Maine (1552–1592), französischer Bibliograf und Lexikograf
 Klaus Grude († nach 1493), Rotgießer in Lübeck
 Sissel Grude (* 1967), norwegische Fußballspielerin